Kobayashi (jap. , dt. „kleiner Hain“) bezeichnet:
 Kobayashi (Familienname), ein japanischer Familienname
 Kobayashi (Miyazaki), eine Stadt in der japanischen Präfektur Miyazaki
 (3500) Kobayashi, ein nach Takao Kobayashi benannter Asteroid
 Kobayashi-Maru-Test